|-
| 211801 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211802 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211803 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211804 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211805 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211806 - || || 18 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211807 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211808 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211809 - || || 19 de febrer de 2004 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 211810 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211811 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211812 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211813 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211814 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211815 - || || 16 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211816 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211817 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211818 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211819 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211820 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211821 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211822 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211823 - || || 15 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 211824 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 211825 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211826 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211827 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 211828 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211829 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211830 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211831 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211832 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211833 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211834 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 211835 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211836 - || || 17 de març de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 211837 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211838 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211839 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 211840 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211841 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211842 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211843 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211844 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211845 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211846 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211847 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211848 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211849 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211850 - || || 23 de març de 2004 || Cordell-Lorenz || Cordell-Lorenz
|-
| 211851 - || || 26 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211852 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211853 - || || 28 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211854 - || || 28 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211855 - || || 28 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211856 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211857 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211858 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211859 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211860 - || || 15 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 211861 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211862 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211863 - || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211864 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211865 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211866 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211867 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211868 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211869 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211870 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211871 - || 2004 HO || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211872 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211873 - || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211874 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211875 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211876 - || || 21 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 211877 - || || 23 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211878 - || || 24 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211879 - || || 24 d'abril de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 211880 - || || 25 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211881 - || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211882 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211883 - || || 16 d'abril de 2004 || Apache Point || SDSS
|-
| 211884 - || || 12 de maig de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211885 - || || 13 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211886 - || || 13 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211887 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211888 - || || 10 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211889 - || || 11 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211890 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211891 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 211892 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211893 - || || 15 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 211894 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211895 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211896 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211897 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211898 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211899 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 211900 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

1